Mugur steht für:

 Mugur-Aksy, Dorf in der Republik Tuwa in Russland

Mugur ist der Familienname folgender Personen:
 Florin Mugur (1934–1991), rumänischer Schriftsteller
 Vlad Mugur (1927–2001), rumänisch-deutscher Theaterschauspieler, -regisseur und -intendant